Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Wesley Moodie e Shaun Rudman che hanno battuto in finale Gilles Elseneer e Tuomas Ketola 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Dejan Petrović /  Andy Ram (quarti di finale)
 Daniele Bracciali /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

 Barry Cowan /  Jamie Delgado (primo turno)
 Yves Allegro /  Oliver Freelove (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 2001